Феміда — богиня в давньогрецькій міфології
 24 Феміда — астероїд